Мардрю́с () — фамилия.
 Мардрюс, Жозеф-Шарль (1868—1949) — французский врач, поэт и переводчик.
 Деларю-Мардрюс, Люси (1874—1945) — французская журналистка, поэтесса, прозаик, скульптор, историк и дизайнер.